Мацуэ:

 Мацуэ — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Мацуэ — город в Японии и административный центр префектуры Симанэ.
 Замок Мацуэ — средневековый за́мок, расположенный на берегу озера Синдзико в городе Мацуэ, префектура Симане, Япония.

Персоналии 
  (род. 1963) — японский фотограф.
 Мацуэ, Харудзи (1878—1954) — японский предприниматель.